Pechell ist der Familienname von:
 Samuel Pechell (1785–1849), britischer Admiral

Sonstiges:
 Mount Pechell, Berg im Viktorialand, Antarktika